ISDA steht für:

 Institute of Digital Sciences Austria
 International Swaps and Derivatives Association, eine Handelsorganisation der Teilnehmer am Markt für OTC-Derivate
 International Semiconductor Development Alliance, eine Technologieallianz der Unternehmen IBM, AMD/Globalfoundries, Freescale, Infineon, NEC, Samsung, STMicroelectronics und Toshiba.
 Irish Student Drama Association, eine irische Studententheater-Organisation

ISDA